Cat Decià (en ) era procurador de Britània quan va esclatar la revolta contra els romans dirigida per Budicca.

Dió Cassi diu que la seva avarícia i les extorsions comeses van ser una de les causes de la revolta. Els britons van assetjar Camulodunum, mentre Suetoni Paulí, el legat de la província, estava absent en una expedició a l'illa de Mona. Els colons van demanar ajut al governador que només va poder enviar 200 homes. Camulodunum va ser conquerida pel rebels i Petili Cerealis resultà derrotat a la batalla que es va conèixer com la Massacre de la Legió IX. Cat Decià va fugir alarmat cap a la Gàl·lia. El va succeir com a procurador Juli Glassicià.

Referències 

Governadors romans de Britània